На чемпионате мира по борьбе 2002 года соревнования по вольной борьбе среди мужчин проходили 7-9 сентября в Тегеране (Иран), среди женщин — 2-3 ноября в Халкиде (Греция), а по греко-римской борьбе — 20-22 сентября в Москве (Россия).

Общий медальный зачёт

Рейтинг команд

Медалисты

Вольная борьба. Мужчины

Греко-римская борьба. Мужчины

Вольная борьба. Женщины

Ссылки 
 FILA Database

Борьба
Борьба
Международные соревнования по борьбе в Иране
Международные соревнования по борьбе в России
Международные соревнования по борьбе в Греции
Борьба
Борьба
Борьба
Борьба
Борьба
2002 год в Москве
Чемпионаты мира в Греции
Чемпионаты мира в Иране
Соревнования по борьбе в Москве